Stockwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Stockwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Stockwood – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe